Фридерик Шопен (; ;) (*22 лютого або 1 березня 1810, с. Желязова Воля, Мазовецьке воєводство, Польща — †17 жовтня 1849, Париж, Франція) — видатний польський композитор та піаніст.
 3784 Шопен — астероїд.
 Кейт Шопен (), за народженням Кетрін О'Флаерті (, 8 лютого 1850 — 22 серпня 1904) — американська письменниця, яка вважається однією з родоначальниць фемінізму.